Пизано (Pisano) — имя нескольких средневековых художников и ремесленников из Пизы и ряда связанных со средневековой Пизанской республикой топонимов:

Персоналии 

 Никколо Пизано
 Джованни Пизано (сын предыдущего)
 Андреа Пизано
 Бонанно Пизано
 Джунта Пизано

Иные персоналии по фамилии Пизано:

 Бернардо Пизано — композитор
 Леонардо Пизано — см. Фибоначчи
 Антонио Пизано — см. Пизанелло
 Пизано, Марко (род. 1981)— итальянский футболист, защитник.
 Пизано, Паола (род. 1977) — итальянский учёный и политик.
 Пизано, Сесилио (1917—1945) — уругвайский футболист с итальянским гражданством.
 Пизано, Франческо (род. 1986) — итальянский футболист, левый защитник клуба «Кальяри».
 Пизано Вальдес, Эдмундо (1919—1997) — чилийский ботаник, агроном, эколог.

Топонимы 
 Порто-Пизано (Тритуррита) — главный морской порт Пизанской республики, располагавшийся на побережье Лигурийского моря недалеко от устья реки Арно (ныне на территории пизанского муниципалитета Сан-Пьеро-а-Градо).
 Порто-Пизано — средневековое поселение, основанное в XIII веке купцами Пизанской республики на территории современного Таганрога.
 Село на севере Италии — см. Пизано (Новара)
 Орчано-Пизано — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Пиза.